Persik, sigla de Persatuan Sepakbola Indonesia Kediri, é um time de futebol da Indonésia com sede em Kediri, em Java. O clube também é denominado pela mídia como Persik Kediri.

O clube foi fundado em 1950

Títulos 

  Campeonato Indonésio: 2 (2003 e 2006)
  Campeonato Indonésio - Divisão 2: 2002
  Campeonato Indonésio - Divisão 3: 2000
  Copa do Governador de Java Ocidental: 5 (2002, 2005, 2006, 2008 e 2015)

Ligações externas
 []

Clubes de futebol da Indonésia
Clubes de futebol fundados em 1950